Ettenberg ist der Name folgender Orte:

 Ettenberg (Marktschellenberg), Ortsteil der Gemeinde Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Ettenberg (Gemeinde Waldhausen), Ortschaft der Gemeinde Waldhausen im Strudengau, Bezirk Perg, Oberösterreich
 Vorderettenberg, Ort im Ortsteil des Marktes Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Hinterettenberg, Ort im Ortsteil des Marktes Marktschellenberg, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern